Saoed of Saud (Arabisch:سعود) is een oude Arabische naam die tegenwoordig vaak in verband wordt gebracht met Saoedi-Arabië en dan vooral het de koninklijke familie van dat land. 
 Huis van Saoed, Koninklijke Familie van Saoedi-Arabië
 Abdoel Aziz al Saoed alias Ibn Saoed, Eerste koning van Saoedi-Arabië 
 Saoed bin Abdoel Aziz al Saoed, Tweede koning van Saoedi-Arabië